Лине́я — многозначный термин:

Населённые пункты

Россия 
 Линея — деревня в Оленинском районе Тверской области.

Украина 
 Линея — село в Черниговском районе Черниговской области.

Прочее 
 Линея — старинный конный пассажирский экипаж, то же, что «линейка».